est un mot anglais signifiant « éternité ». Il peut faire référence à :

Série télévisée 

 , titre original de Jeunesse éternelle,  de la 1 saison de la série télévisée .

Cinéma 

 , film chinois de Bu Wancang, , Zhu Shilin sorti en 1943 ;
 , film de  sorti en 1990 ;
 Eternity, film érotique américain de Brad Armstrong sorti en 2005 ;
 Eternity, film thaïlandais de Sivaroj Kongsakul sorti en 2010.
 , film de  sorti en 2010 ;
 , film sud-africain de  sorti en 2010 ;
 , film néo-zélandais d' sorti en 2013.

Musique

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1987 ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le , bande son du film Le Cygne et la Princesse ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  sortie en single double face A partagé avec la chanson The Road to Mandalay le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , boss theme présente sur  sorti le , bande son du jeu vidéo  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  feta.  présente sur l'album  sorti le  ;
 , single d' sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , album d'Alice Coltrane sorti en 1976 ;
 , album du groupe Kamelot sorti le  ;
 , album du groupe Anathema sorti le  ;
 , album du groupe Every Little Thing sorti le  ;
 , album d'Alibi sorti le  ;
 , album de Freedom Call sorti le  ;
 , EP d' sorti en 2008 ;
 , album de Kangta sorti le  ;
 , album de Michael Learns to Rock sorti le .

Autres 

 Eternity est un manhwa réalisé par Hin Yong-Gwan (dessin) et Park Jin-Ryong (scénario).
 Eternity et Eternity II sont des jeux.

Voir aussi